Кабаново — топоним в России.

Населённые пункты 
 Кабаново — село в Усть-Калманском районе Алтайского края.
 Кабаново — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Кабаново — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Кабаново — деревня в Крапивинском районе Кемеровской области.
 Кабаново — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Кабаново — село в Галичском районе Костромской области.
 Кабаново — село в Ельниковском районе Мордовии.
 Кабаново — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Кабаново — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Кабаново — деревня в Называевском районе Омской области.
 Кабаново — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Кабаново — деревня в Конаковском районе Тверской области.
 Кабаново — деревня в Игринском районе Удмуртии.
 Кабаново — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии.
 Кабаново — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Железнодорожная станция 
 Кабаново — железнодорожная платформа Московской железной дороги.